Vojna má několik významů:

 válka
 základní vojenská služba nebo jiná forma vojenské služby
 Vojna (skupina) – ruská umělecká aktivistická skupina
 Vojna (báseň) – báseň Janko Kráľe
 Vojna a mír – román Lva Nikolajeviče Tolstého
 Vojna (NPT) – nápravně pracovní tábor

místní názvy
 Vojna (Zavržice), osada v příbramské místní části Zavržice
 Vojna (Příbramská pahorkatina) – nejvyšší vrchol Příbramské pahorkatiny, v příbramské místní části Zavržice 
 Památník Vojna u Příbrami na trojmezí obcí Lazsko a Lešetice a příbramské části Zavržice
 Vojna (potok), potok na hranici Lešetic a Příbrami-Zavržic v okrese Příbram, levý přítok Příbramského potoka

 příjmení
 Jan Vojna (1874–1955), český politik, poslanec Říšské rady